A Covent Garden jelentése:
Covent Garden, London egyik negyede
Royal Opera House (Covent Garden operaház), operaház Londonban
Covent Garden piac
Covent Garden metróállomás